Krankenhaus Sankt Veit steht für:

 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan, Kärnten 
 Landesklinik Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg